Список архітекторів Фінляндії 19-20 століть .

А 

 Алвар Гуго Аалто (1898-1976)
 Якоб Аренберг (1847-1914)

В 

 Ойва Вільянен (Oiva Viljanen 1898-1973)

Г 

 Андерс Фредрік Грандстедт (1800-1849)
 Герман Гезелліус (1874-1916)
 Карл Густав Гран (1868-1916)

Д 

 Луї-Жан Депре (1737-1804)

Е 

 Карл Людвіг Енгель (1778 - 1840)
 Аарне Ерві (1910 - 1977)
 Густаф Естландер (1876 - 1930), архітектор і спортсмен

К 
 Франс Людвиг Калоніус (1833-1903)

Л 

 Армас Ліндгрен (1874-1929)
 Віві Льонн (1872-1966)

Н 

 Карл Густав Ністрьом (1856-1917)

С 

 Елієль Саарінен (1873-1950)
 Ларс Сонк (1870-1956)
 Йозеф Даніель Стенбек (1854-1929)

П 
 Вілхо Пентіля (1868-1918)
 Рейма Пієтіля (1923-1993)

У 
 Уно Ульберг (1879-1944)

Х 

 Карл Юхан фон Хейдекен (1832-1888)

Ю 
 Аксель Бертель Юнг (1872-1946)

Див. також 

 Архітектура Фінляндії
 Класицизм
 Еклектизм
 Модернізм
 Дерев'яна архітектура
 Функціоналізм
 Північний модерн або Національний романтизм

Посилання

Джерела 

 http://www.mfa.fi/architect?apid=3830  (Біографія Армаса Ліндгена)
 Malcolm Quantrill. Reima Pietilä: form follows approach // Finnish architecture and the modernist tradition [1] Taylor & Francis, 1995. — P. 161–180. — [isbn 9780419195207]

Архітектура Фінляндії 
Фінські архітектори